Pikiittit bezeichnet:
 Pikiittit, Ort im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Pikiittit (Insel, Ammassaliip Kangertiva), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Pikiittit (Insel, Qipaap Tasiilaa), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Pikiittit (Insel, Sermilik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Pikiittit (Insel, Upernattivik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland